Comunitatea azeră autohtonă din Republica Daghestan se situează în zona Derbent sau Derbend (în azeră Dərbənd sau Dəmirqapı), cel mai vechi oraș din Federația Rusă.

Derbent în vremea actuală 
Fiind al treilea oraș din Republica Daghestan (2,5 milioane de locuitori - 2002) din cadrul Federației Ruse, Derbendul (101 000 de locuitori - 2002) este centrul raionului omonim care fusese înființat în teritoriul hanatului medieval cu același denumire. El este considerat centrul cultural al azerilor din Daghestan (112 000 – 2002), în republica unde nu exista vreo etnie titulară.

Istoria orașului 

Orașul Derbend, în sec. I-III d. Hr., a fost unul dintre cele mai mari centre din Albania Caucaziană - un stat antic din teritoriul Azerbaidjanului având o poziție strategică, așa cum el se află exact în trecătoarea veche între Marea Caspică și Munții din Caucaz. În sec. VIII d. Hr., arabii au cucerit Derbendul și, până la invazia hoardelor mongole (sec. XIII), el a trăit culmea existenței sale fiind o importantă vatră triburilor turcice – oguze. Între sec. X-XVI orașul a fost porțile de nord al statului azer medieval Șirvan dând naștere ultimei dinastiei acestuia – Derbendizilor (1382-1538). După alipirea Șirvanului la statul Safevizilor, Derbendul a făcut parte din acest stat, iar în 1722, Petru cel Mare a reușit să cucerească localitatea sus-numită, însă Rusia a fost obligată s-o cedeze lui Nadir șah Afșar, domnitorul Iranului, în 1735, prin tratatul de la Gandja. Moartea acestuia (1747) a determinat apariția statului feudal local, hanatul Derbend, care, la rândul său, a fost „înghițit” mai târziu de Fatali han, suveranul unui alt hanat azer Quba.

Răpirea zonei din spațiul azer 

În 1813, prin tratatul Gulustan, orașul a fost încorporat Imperiului Rus și, spre deosebire de alte ținuturile azere, nu a intrat în gubernia Baku. Când a fost proclamată prima Republica Democratică Azerbaidjan (1918), tânărul stat nu a putut să revendice acest ținut deoarece orașul alături de Daghestan era sub controlul generalului din „Garda Albă”, A.Denikin (1872-1947), și forțele „Armatei Voluntare” condusă de el amenințau independența guvernului din Baku. Odată cu ocuparea republicii de către Rusia Sovietică (1920), Derbendul a fost alipit la Republica Sovietică Socialistă Autonomă Daghestan din cadrul Rusiei, iar minoritatea azeră a devenit cea mai urbanizată comunitate din autonomie, al cărei nume înseamnă în traducerea din azeră „Țara Munților”.

Locul azerilor din Derbent în viața Azerbaidjanului 
Mulți demnitari din Azerbaidjan, de stat și alte domenii, mai ales militari, sunt originari din acest ținut. În perioadă sovietică, cu sprijin de la stat, orașul a cunoscut un mare flux al popoarelor muntene (daghestene), ceea ce a schimbat compoziția etnică. Cu toate această, minoritatea azeră alcătuiește o treime din locuitorii orașului și majoritatea populației (58 % - 2002) din raionul (județul) Derbend. În oraș există ziare și un teatru în limba azeră.

Azerbaidjan
Istoria Azerbaidjanului
Diaspora azeră